Molekulska formula -{C21H34O5}- se može odnositi na:

 Betaenon A
 Betaenon C
 Tetrahidrokortizol